Torberg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Torberg (1908–1979), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Peter Torberg (* 1958), deutscher Lektor und Übersetzer

Siehe auch:
 Thorberg
 Torenberg